Cronauer ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Cronauer (1938–2018), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Radio-DJ
 Chris Cronauer (* 1995), deutscher Sänger, Songwriter und Produzent
 Daniel Cronauer (* 1993), deutscher Komponist und Texter 
 Harald Cronauer (* 1956), deutscher Jurist und Politiker (FDP)
 Jan Cronauer (* 1979), deutscher Drehbuchautor
 Johannes Cronauer (1793–1870), deutscher Priester, Domkapitular in Speyer
 Willi Cronauer (1901–1974), deutscher Kulturpolitiker, Rundfunkschaffender und Schauspieler

Siehe auch:

 Kronauer
 Kai Gronauer (* 1986), deutscher Baseballspieler